Шљивовица може бити:
Шљивовица, пиће, врста ракије од шљиве
Шљивовица (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, Косово и Метохија, Србија
Шљивовица (Чајетина), насеље у општини Чајетина, Србија

Види још
Сливовица (вишезначна одредница)